

Wydarzenia 

 Bitwa pod Saguntem - pomiędzy Gnejuszem Pompejuszem i Kwintusem Sertoriuszem
 Zdobycie Olympos przez Rzymian

Urodzili się 
 Sekstus Pompejusz, wódz rzymski (zm. 35 p.n.e.)